Arrondissement d'Esslingen, district du Baden-Württemberg en Allemagne.
 Esslingen am Neckar, capitale du district d'Esslingen.
 Esslingen en Zurich, un village en Suisse. Partie de Egg.
 Eßlingen, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 Maschinenfabrik Esslingen, une ancienne entreprise allemande.

Homonymie de toponyme